A 21 154-es számú mellékút egy közel 6 kilométer hosszú, öt számjegyű országos közút-szakasz Nógrád megyében. Kisecset község számára az egyetlen, közúti megközelítést biztosító útvonal.

Nyomvonala
Kétbodony belterületének északi részén ágazik ki északkelet felé a 2118-as útból, amely itt körülbelül 1,2 kilométer megtételénél tart. 2 kilométerénél éri el Kisecset települést, amely hosszan elnyúlva terül el a Kétbodonyi-patak völgyében. A falu utolsó házain túl keletre, erdei útként is tovább számozódik, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint egészen az 5+831-es kilométerszelvényéig. Utolsó szakasza már Becske területén és a Galga forrásvidékén húzódik; a számozási végpont a Becske–Júliamajor felé még tovább vezető út on lévő útátjárójának közelében van. Az út az átjárón át, a vasút keleti oldalán az egykori Becske vasútállomásig vezető, 400 méter hosszúságú 21 332-es útban folytatódik tovább.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 10.

Jegyzetek

21154